Aughrim peut désigner :
 Aughrim, un village du comté de Wicklow ;
 Aughrim, un village du comté de Galway ;
 Aughrim, un village du comté de Clare ;
 la bataille d'Aughrim, qui s'est déroulée en 1691 dans le village du même nom dans le comté de Galway ;
 la rivière Aughrim, dans le comté de Wicklow.

Homonymie de toponyme